New Cumberland (Pensilvânia)
 New Cumberland (Virgínia Ocidental)

Desambiguações de topônimos